„Под игото“ е българско-унгарски 9-сериен телевизионен игрален филм (драма) от 1990 година, по сценарий и режисура на Янко Янков. След смъртта на Янко Янков филмът е завършен от неговата съпруга Нина Янкова. Оператор е Цветан Чобански. Музиката във филма е композирана от Георги Генков.

Създаден по романа „Под игото“ и произведенията „Чичовци“, „Хаджи Ахил“, „Неотдавна“ и „Епопея на забравените“ на Иван Вазов.

Серии 
 1. част – „Продължение от нощта“ – 60 минути
 2. част – „Безпокойствие“ – 60 минути
 3. част – „Гробът говори“ – 58 минути
 4. част – „Представление“ – 60 минути
 5. част – „Мисията става мъчна“ – 59 минути
 6. част – „Бог високо, Цар далеко“ – 60 минути
 7. част – „Пиянството на един народ“ – 61 минути
 8. част – „Стремската долина паднала“ – 58 минути
 9. част – „Историята на един невъстанал град“ – 60 минути .

Актьорски състав

Вижте също 
 Под игото (1952)

Източници

Външни препратки 
 Под игото в сайта на Българската национална телевизия
 
 

Български филми от 1990 година
Български исторически филми
Български сериали
Унгарски сериали
Филми на Янко Янков